Winterset peut désigner :

 Winterset, une ville américaine de l'Iowa.
 Winterset, une pièce de théâtre de Maxwell Anderson, créée le .  
 Winterset, un film, adapté de la pièce de Maxwell Anderson, réalisé par Alfred Santell, sorti en 1936.